

Cinema 
 La trappola mortale (The Money Trap) – film del 1966 diretto da Burt Kennedy 
 Trappola mortale (Deathtrap) – film del 1982 diretto da Sidney Lumet
 Fox Trap - Trappola mortale (Foxtrap) – film del 1988 diretto da Fred Williamson
 Lupin III - Trappola mortale (Rupan Sansei: DEAD OR ALIVE) – film anime della saga di Lupin III
 One Piece - Trappola mortale (ONE PIECE THE MOVIE: Dead End no bōken) – film anime della saga di One Piece
ATM - Trappola mortale (ATM) – film del 2011 diretto da David Brooks

Letteratura 
 Trappola mortale – tema ricorrente in narrativa
 Trappola mortale (Tripwire) – romanzo di Lee Child del 1999

Teatro 
 Trappola mortale (Deathtrap) – opera teatrale di Ira Levin del 1979